Шамокша — название нескольких объектов в Лодейнопольском районе Ленинградской области:

 Шамокша (река)
 Шамокша (деревня)
 Шамокша (платформа)